Вервенский мир — мирный договор, подписанный 2 мая 1598 года в маленьком городе Вервен в Пикардии, на севере Франции, недалеко от границы Габсбургских Нидерландов, представителями короля Франции Генриха IV и короля Испании Филиппа II. В переговорах активно участвовал легат папы Климента VIII во Франции Алессандро Медичи, будущий папа Лев XI; французский историк Бернар Барбиш назвал его «творцом соглашения».

История 

Генрих объявил войну Испании в 1595 году, а 13 апреля 1598 года издал Нантский эдикт, положивший конец Религиозным войнам во Франции — конфликту, в который к тому времени втянулась почти вся Европа.

Условия 

По условиям Вервенского мира Филипп II официально признал Генриха IV королём Франции и отозвал свои вооруженные силы с французской территории, которую они оккупировали, лишив поддержки остатки католической Лиги. После того как Филипп II 13 сентября 1598 года умер, его преемник Филипп III сохранил договор в силе. Герцог Савойский Карл Эммануил I, союзник испанцев, не стал подписывать Вервенский мир; Генрих IV в 1599 году напал на Савойю, и в 1601 году герцог подписал отдельный Лионский договор.

Переговоры происходили в Вервенском замке, который предоставила Гильеметта де Куси, соправительница Вервена. Окружающая область Тьераш, близкая к Габсбургским Нидерландам, сильно пострадала от недавних войн.

Историки считают, что этот мир стал окончательным поражением Филиппа II, который по династическим соображениям поддерживал ультракатоликов, и положил начало упадку Габсбургской Испании и началу европейской гегемонии Франции во время последующего «Золотого века».

См. также 
 Буйон

Примечания 

Религиозные войны
Международные договоры Франции
Международные договоры Испании
Мирные договоры XVI века
1598 год во Франции
Договоры по алфавиту
Генрих IV
Эна